Johannes IX. ist der Name folgender Personen:

 Johannes IX. (Papst) († 900), Papst der katholischen Kirche
 Johannes IX. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel 
 Johannes IX. (Jerusalem) († vor 1166), Patriarch von Jerusalem
 Johannes IX. (Alexandria), Papst der koptischen Kirche